Elisabeta-Karina de Rumanía Medforth-Mills (4 de enero de 1989) es la segunda hija de la princesa Elena de Rumania y de su primer esposo, el profesor Robin Medforth-Mills. Es la segunda en la línea de sucesión después de su madre la princesa Elena, su hermano le fue revocado el título y sus derechos dinásticos por su abuelo el rey Miguel I fallecido en 2017.

Biografía
Karina nació en el Hospital de Marternidad Princesa María, en Jesmond, Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido, siendo la hija del profesor Leslie Robin Medforth-Mills y la princesa Elena de Rumanía y la hermana menor de Nicolás Medforth-Mills. 

Sus abuelos maternos fueron el destronado rey Miguel I de Rumanía y su esposa, la princesa Ana de Borbón-Parma. 

Recibió su primer nombre por la tía de su abuelo, la reina Isabel de Grecia. 

Su madrina fue la escritora británica Catherine Cookson quien murió cuando tenía nueve años. 

Es la segunda en la sucesión al trono rumano,  después de su madre, desde que se apartó a su hermano de la sucesión en 2015.  Es la persona de más alta jerarquía en el orden sucesorio que no utiliza el tratamiento de Alteza Real, ni el título de Princesa, y no es miembro de la Familia real rumana. Si Rumania volviera a ser una monarquía podría llegar a ser reina. 

Ella vive con su madre y padrastro en Easington, Condado de Durham, Reino Unido. No sabe hablar rumano.

Ancestros

Referencias

Nacidos en Newcastle upon Tyne